Zomer ist der Nachname folgender Personen:

Davide Zomer, italienischer Fußballspieler 
Hanna Zomer, israelische Journalistin 
Johannette Zomer, niederländische Sopranistin 
Ramon Zomer, niederländischer Fußballspieler